Co Breman, schilder
 Evert Breman, stadsarchitect (Amsterdam)
 Jan Breman, diplomaat, vlieger en schrijver (geb. 1926)
 Jan Breman, socioloog (geb. 1936)
 Leendert Johannes Breman, diplomaat
 Willem Frederik Breman, musicoloog, dirigent en componist